Яна Новотна виграла титул, перемігши у фіналі Яну Поспішилову з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Лорі Макніл (2-ге коло)
  Н Брандтке (2-ге коло)
  Радка Зрубакова (півфінал)
  Катаріна Ліндквіст (чвертьфінал)
  Яна Новотна (переможниця)
  Даянн Балестрат (чвертьфінал)
  Беверлі Бовіс (1-ше коло)
  Лаура Гарроне (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1988 Southern Cross Classic Draw

Southern Cross Classic
Тур WTA 1989
1988 в австралійському тенісі